4 miejscowości w Polsce: 
 Marysinek – osada w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Radzanów
 Marysinek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Strzegowo 
 Marysinek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Nowa Sucha
 Marysinek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. warszawskim zachodnim, w gminie Błonie